Соколова (2021) - повнометражна документальна стрічка української режисерки Дар'ї Ткаченко
 Соколова Анастасія Іванівна (1741—1822) — позашлюбна донька російського вельможі Бецького Івана Івановича (1704—1795)
 Соколова Галина Андріївна (1919) — російський радянський живописець, член Санкт-Петербурзької Спілки художників
 Соколова Галина Михайлівна — російська акторка
 Соколова Ганна Пилипівна — українська театральна актриса, сестра Варвари Чайки і Меланії Дехти.
 Соколова Ірина Євгенівна (1915—2006) — радянська актриса театру і кіно, заслужена артистка РРФСР (1973)
 Соколова Ірина Леонідівна (1940) — російська акторка
 Соколова Любов Сергіївна — російська акторка
 Соколова Марія Миколаївна (1899—1981) — російський іконописець та реставратор ХХ століття, таємна монахиня Російської православної церкви
 Соколова Оксана Миколаївна (1971) — українська журналістка, відома телеведуча
 Соколова Олена Олександрівна — російська легкоатлетка, олімпійська медалістка
 Соколова Яніна Михайлівна — українська телеведуча та акторка

Соколова — присілок, Байкаловський район, Свердловська область
 Соколова — присілок, Ірбітський міський округ (Піонерський), Свердловська область
 Соколова — село, Каменський міський округ, Свердловська область
 Соколова — присілок, Каменський міський округ, Свердловська область
 Соколова — присілок, Юргінський район, Тюменська область

Соколова — село, Хмільницький район, Вінницька область

Див. також 
 Соколова Балка
 Соколова Могила
 Соколовська

Російські прізвища